Михаил Без-Корнилович:
 Без-Корнилович, Михаил Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; 25 сентября 1917.
 Без-Корнилович, Михаил Осипович (1796—1862) — Георгиевский кавалер; полковник; № 6442; 5 декабря 1841.